TKI steht als Abkürzung für:

 die neuseeländische Region  als Regionalcode nach ISO 3166-2
 Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument, ein psychologischer Fragebogen zur Konfliktbewältigung
 Taktische Kurzinformation des Funkmeldesystems im Funk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
 Tyrosinkinase-Inhibitor

TKI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Kielecki in der Woiwodschaft Heiligkreuz

Abkürzung